John Hayes – regista statunitense 
 John Hayes – rugbista a 15 irlandese
 John Hayes – storico dell'arte britannico 
 John Hayes – tennista statunitense
 Johnny Hayes – atleta statunitense
John Michael Hayes – sceneggiatore statunitense